Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek C, jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 C busz (Budapest, 1960–1966)megszűnt
 C busz (Budapest, 1968–1992)megszűnt

 C1-es busz (Debrecen)ideiglenes éjszakai járat
 C2-es busz (Debrecen)ideiglenes éjszakai járat
 C3-as busz (Debrecen)ideiglenes éjszakai járat

 C busz (Szolnok)megszűnt